L'élevage au Kirghizistan est l'ensemble des activités visant à entretenir et à reproduire les animaux au Kirghizistan. Elle permet de fournir de la viande, le lait, du poisson et d'autres sur le marché local et international.

Histoire 
L'élevage au Kirghizistan est un secteur essentiel dans l'économie  et dans la sécurité alimentaire  du pays. Comme un héritage ancestral les familles de Kirghizistan aiment et pratiquement l'élevage et s'améliore par des formations. Ainsi des coopérations international comme la FAO et la FIDA  soutiennent l'élevage avec des techniques à lutter contre les changements climatiques. Les pâturages couvre plus de la moitié du Kirghizistan ce qui favorise l'élevage de gros bétails et petit bétails. L'élevage du cheval est important dans le pays car le cheval à part sa commercialisation joue un rôle sociale en Kirghizistan. Avant la période soviétique, les hommes sont valorisés par la qualité des chevaux qu'ils possèdent. À part que les Kirghizistanais utilisent le cheval comme moyen de transport, il  est aussi élevé pour sa viande, son lait. Dans le domaine de la pisciculture, les Kirghizistanais manquent encore des moyens. Ensemble avec les familles, le secteur privé, les institutions publiques renforcent leur capacité à fabriquer des aliments pour l'aquaculture  et à améliorer la gestion des aliments. Et même PNUD forme des jeunes du pays pour créer leur propre entreprise. Ainsi kalys soumet son groupe à la formation et il fut retenue et soutenu dans l'élaboration de leur projet d'élever des volailles.

Types d'élevage 
Le Kirghizistan entreprend plusieurs types d'élevage. L'élevage des chevaux, des poissons des volailles etc.

Notes et références 

Élevage au Kirghizistan